Miejscowości w USA:
 Lumpkin – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Stewart
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Lumpkin (ang. Lumpkin County) – w stanie Georgia